Janáky István (1901–1966) építész
 Janáky István (1938–2012) építész, az előbbi fia